Лано:

 Лано — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Лано, Луи (1637—1696) — католический прелат, миссионер.